Jan Cieśliński (1899–1967) – polski architekt, docent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
 Jan Cieśliński (ur. 1960) – polski fizyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.